Anuppur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Anuppur (stad), een plaats in het Indiase district Anuppur